Fairview Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fairview Park (Indiana)
Fairview Park (Ohio)
Fairview Park (attractiepark)